Navanax är ett släkte av snäckor. Navanax ingår i familjen Aglajidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Navanax